Lauterborn bezeichnet:

 Offenbach-Lauterborn, ein Stadtteil von Offenbach am Main, Hessen

 Lauterborn (Echternach), eine Ortschaft bei Echternach, Luxemburg

Lauterborn ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Lauterborn (1869–1952), deutscher Biologe
 Werner Lauterborn (* 1942), deutscher Physiker